Трагониси — название греческих островов:

 Трагониси — необитаемый остров близ острова Миконос в архипелаге Киклады.
 Трагониси — необитаемый остров в заливе Грикос в юго-восточной части острова Патмос в архипелаге Додеканес.
 Трагониси — необитаемый остров в заливе Сароникос.
 Трагонисион — остров в заливе Петалия близ острова Эвбея. На острове находится одноимённое село, которое входит в сообщество .